Асма аль-Асад (), в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас () (, , Великобритания) — первая леди Сирии, супруга президента страны Башара Асада.

Биография 
Родилась в Лондоне 11 августа 1975 года. Семья происходит из сирийского города Хомс. Отец — консультант-кардиолог Фаваз Ахрас, мать — отставной дипломат Сахар Отри аль-Ахрас. Асма окончила лондонскую школу для девочек, получила дипломы с отличием Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. После университета работала в Дойче банке, в отделе хеджирования, с клиентами из Европы и Дальнего Востока. В 1998 году начала работать в J. P. Morgan, в отделе инвестирования, специализируясь на слияниях и поглощениях биотехнологических и фармацевтических компаний. Работала в нью-йоркском офисе компании, где заключила 4 крупных сделки по слиянию европейских и американских клиентов.

Асма вернулась в Сирию в ноябре 2000 года и вышла замуж за Башара Асада в декабре. 
У них трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

Родители Асмы Асад живут в Великобритании.

Состояние здоровья 
8 августа 2018 года пресс-служба администрации президента сообщила, что первую леди Сирии госпитализировали в госпиталь Дамаска с онкологическим заболеванием, обнаруженным на ранней стадии.

27 января 2019 года в канцелярии президента Сирии сообщили, что Асме Асад успешно удалили злокачественную опухоль молочной железы в военном госпитале Дамаска.
 
4 августа 2019 года было объявлено, что Асма Асад смогла победить рак и идёт на поправку.

8 марта 2021 года появилась информация о заражении Асмы COVID-19, однако имеются сомнения в её достоверности.

Примечания

Ссылки 
 В исламском обществе нет брошенных сирот и оставленных на произвол судьбы женщин // GZT.ru
 Мария Мономенова Кроткая. Встреча с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад… // Русская народная линия, 29 августа 2013
 Асма Асад: как увяла роза пустыни. За что на Западе ненавидят Асму Асад // Газета.Ru, апр 2018
 The First Lady: Asma Akhras al-Assad, Syrian Embassy in Washington, D.C.
 The Syria Trust for Development - official website
 First Lady Asma al-Assad: When we talk about Damascus, we are talking about history itself // Forward Magazine, March 2008
 The First Lady of Syria at Harvard // Forward Magazine, June 2008
 What Michelle Obama can learn from Asma al-Assad // Forward Magazine, July 2008
 Joan Juliet Buck Asma al-Assad: A Rose in the Desert  // Vogue, 25 February 2011

Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
JPMorgan Chase
Асма
Первые леди Сирии
Башар Асад